Radford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Radford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Radford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Radford – miasto w stanie Wirginia
 Radford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands
 Radford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire